Стромболи́ккьо () — морская скала вулканического происхождения , расположенная в двух километрах к северо-востоку от острова Стромболи, относящемуся к Липарским островам, принадлежащим Италии. На сицилийском наречии Стромболиккьо означает «маленький Стромболи». Высота 49 м над уровнем моря.

Геологически Стромболиккьо является остатком древнего вулкана, давшего начало острову Стромболи. Его вулканическая деятельность началась примерно 200 тыс. лет назад. В последующем Стромболиккьо стал неактивным, а вулканизм сместился на 3 км к юго-западу, образовав в течение десятков тысяч лет остров Стромболи. Подводная платформа соединяет скалу с островом. Сложенный базальтами, Стромболиккьо оказался устойчивым к эрозии, благодаря чему сохранился до наших дней.

На вершине скалы расположен маяк. Чтобы попасть на него, нужно преодолеть около 200 ступеней каменной лестницы.

Вместе со Стромболи Стромболиккьо является туристической достопримечательностью.

Галерея

Примечания 

Липарские острова